Alvesta (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Alvesta (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.